

Komi 
 Korzym – rzeka

Niemcy 

Górnołużycka nazwa miejscowości:
 Kirschau

Osoby 
 Maciej Korzym – polski piłkarz